Bartolići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 54 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 43 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji